

Sens et origine du nom 
Raoul est un prénom français d'origine germanique qui peut être issu, soit de Radolf / Radulf, variante vieux bas francique de Rudolf / Rodolf (cf. bas allemand Radolf, variante de  ) ou un autre composé à partir des éléments RAD et ULF :

Radolf / Radulf est une autre forme pour  / Rodolf /  (voir ces noms), dont le premier élément s'explique par le germanique hrod « gloire » cf. , Robert, etc. et (w)ulf « loup » (cf. allemand Wolf, anglais wolf);
 Radolf / Radulf est composé des éléments rad « conseil » (cf. allemand Rat) et (w)ulf « loup ». 

L'amuïssement de la consonne intervocalique [d] est caractéristique de la langue d'oïl et de certains autres idiomes romans.

Variantes 
 français : , mais aussi , Raoulx, et au féminin Raoule.
 allemand : Radolf, Radulf, , hypocoristiques : , Rudi,  
 anglais : , 
 catalan : Raül 
 espagnol : 
 espéranto : Rolfo
 hindi : Rahul
 hongrois : 
 italien :  (issu de l'Espagnol) ou Rodolfo
 poitevin : Raou
 polonais : 
 portugais : /
 slovaque : Rudolf
 suédois : Raoul (issu du français), Rudolf, Rolof, Rudi

Popularité du nom 
Le prénom Raoul était fréquent dans la Normandie ducale, car il y était souvent un calque de l'anthroponyme Hrólfr d'origine norroise, ainsi Rollon premier comte Viking de Rouen est-il souvent nommé Raoul par les chroniqueurs.

Hrólfr est plus précisément issu du vieux norrois *Hróolfr, lui-même hypocoristique du vieux norrois *Hróðolfr, variante de HróðulfR, même nom que , dont Radolf (> Raoul) est une variante francique.

Raoul comme nom de personne ou prénom

Saints 
Voir :

Souverains et nobles

Roi de France 
 Raoul de Bourgogne, roi de France de 923 à 936.

Comtes de Vermandois et de Valois 
 Raoul , comte de Vermandois et de Valois de 1102 à 1152.
 Raoul II, comte de Vermandois et de Valois de 1160 à 1167.

Seigneurs de Coucy 
 Raoul , seigneur de Coucy de 1149 à 1191.
 Raoul II, seigneur de Coucy de 1242 à 1250.

Seigneurs de Fougères 
 Raoul  de Fougères
 Raoul II de Fougères (1130-1194),
 Raoul III de Fougères

Seigneur de Gaël 
 Raoul  de Gaël

Ecclésiastiques

Abbés 
 Raoul de Pinis (ou de Peyrinis), abbé de Clairvaux de 1224 à 1232.
(Le même que l'évêque d'Agen cité plus bas)
 Raoul de Comarc ou Cormiac, abbé de Sarlat vers 1195.

Évêques 
 Raoul de Pinis (ou de Peyrinis), évêque d'Agen de 1232 à 1235.
(Le même que l'abbé de Clairvaux cité plus haut)
 Raoul, évêque d'Amiens vers 1078 et vers 1081.
 Raoul  de Beaumont, évêque d'Angers de 1177 à 1197.
 Raoul II de Machecoul, évêque d'Angers de 1356 à 1358.
 Raoul , évêque d'Angoulême de 1241 à 1247.
 Raoul II du Fou, évêque d'Angoulême de 1470 à 1479.
(Le même que l'évêque de Périgueux cité plus bas)
 Raoul le Verd, archevêque de Reims de 1107 à 1125.
 Raoul, évêque de Cavaillon de 1070 à 1075.
 Raoul , évêque de Chartres de 1004 à 1007.
 Raoul II Harscouët, évêque de Chartres de 1926 à 1954.
 Raoul, évêque de Coutances de 1093 à 1110.
 Raoul de La Moussaye, évêque de Dol de 1444 à 1456.
 Raoul de Coucy (évêque), évêque de Metz de 1387 à 1415 puis évêque de Noyon.
 Raoul de Beauvais, évêque de Nevers de 1232 à environ 1240.
 Raoul  de Lastours de Laron, évêque de Périgueux de 1210 à 1220.
 Raoul II du Fou, évêque de Périgueux de 1463 à 1470.
(Le même que l'évêque d'Angoulême cité plus haut)
 Raoul (ou Rouaud), évêque d'Aleth de 1008 à 1032.
 Raoul, évêque de Saint-Malo de 1218 à 1230.
 Raoul , évêque de Tréguier vers 1110 et vers 1128.
 Raoul II Roland, évêque de Tréguier de[1435 à .
Raoul évêque de Saint-Brieuc de 1257 à 1259.
Raoul, évêque de Cornouaille de 1130 à 1158.

Autres 
 Raoul Cauvin (1938-2021), dessinateur belge.
 Raoul Wallenberg, diplomate suédois qui a sauvé entre 20 000 et 100 000 juifs à Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Raoul Salan, général français à l'origine du putsch des généraux en 1961 et créateur de l'OAS.
 Raoul de Godewarsvelde (1928-1977), chanteur français.
 Raoul Follereau (1903-1977), fondateur de l'œuvre appelée aujourd'hui Fondation Raoul-Follereau, qui lutte contre la lèpre et la pauvreté et promeut l’accès à l’éducation.
 Raoul Vaneigem (1934-), écrivain, philosophe situationniste belge
 Raôul Duguay (1939-), artiste québécois.
 Raoul Dufy (1867-1953), peintre français.
 Raoul Villain , meurtrier de Jean Jaurès

Raoul comme nom de famille 
Le nom de Raoul est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alfred Raoul (1938-1999), officier, homme politique et diplomate de la République du Congo.
 Ange Marie Aimé Raoul (1769-1843), ingénieur hydrographe français, frère de Joseph-François Raoul.
 Charles-François Raoul (1759-1824), général de brigade français.
 Édouard François Armand Raoul (1845-1898), explorateur et naturaliste français.
 Étienne Fiacre Louis Raoul (1815-1852), chirurgien de marine et botaniste français.
 Joseph-François Raoul (1766-1816), capitaine de vaisseau français, père d'Étienne Fiacre Louis Raoul.
 Lucien Raoul ou Lukian Raoul, écrivain breton, professeur honoraire.
 Nicolas Louis Raoul (1788-1850), général français.
 Pierre Raoul (1929-2008), affichiste français.
 Nathalie Raoul, costumière française.

Personnage
 Raoul, le nom donné au conducteur désigné dans les campagnes de sécurité routière luxembourgeoise.

Toponymie 
 Fontaine-Raoul, commune française, située dans le département de Loir-et-Cher et la région Centre-Val de Loire.
 Marcillé-Raoul, commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
 Mesnil-Raoul, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie. 
 Île Raoul, dans le Pacifique.
 Cap Raoul, un cap en Tasmanie.
 Rue Raoul, à Paris.

Expression
 Cool, Raoul, une expression française.

Musique et scène
 Raoul mon pit-bull, une chanson de Oldelaf et Monsieur D
 Raoul, un spectacle de James Thierrée créé en 2009

Divers
 Raoul : la lettre R de l'alphabet radio français.
 Raôul, un jeu de rôle.
 Raoul de Bragelonne : personnage du Vicomte de Bragelonne, dernier tome des aventures de d'Artagnan, après Les trois mousquetaires et Vingt ans après, d'Alexandre Dumas, père.
 Effet Raoul ou Raoul Effect : une manie apparue au Festival de Cannes où des festivaliers crient « Raoul » avant la projection du film.

Notes et références 

Raoul
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme breton